Улица Гамарника — улица в ряде городов бывшего СССР. Названы в честь видного советского военного деятеля Я. Б. Гамарника (1894—1937).

 Улица Гамарника — улица в Владивостоке.
 Улица Гамарника — улица в Донецке.
 Улица Гамарника — улица в Комсомольске-на Амуре.
 Улица Гамарника — улица в Минске.
 Улица Гамарника — улица в Хабаровске.

Улица Яна Гамарника есть в Севастополе и Алма-Ате.

Переименованные 
До 2015 года улицей Гамарника назывался Подольский переулок в Харькове.
Имя Гамарника носила улица Николая Сциборского в Житомире, Сечевая улица в Кривом Роге, Семинарская улица в Одессе.